Башкортостан по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:

 23 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 21 город;
 2 посёлка городского типа (рабочих посёлка);
 4538 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 4532 сельских населённых пункта, из них 98 без населения). 

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 
 21 городу республиканского значения
 9 вне состава районов, в т.ч. 1 ЗАТО,
 12 в составе районов и
 54 районам.

В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 9 городских округов и 54 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения

Не входящие в состав районов (городские округа)

Уфа

Агидель

Кумертау

Нефтекамск

Октябрьский

Салават

Сибай

Стерлитамак

Межгорье, ЗАТО

Входящие в состав административных и муниципальных районов 

На уровне муниципального устройства в составе муниципальных районов образуют городские поселения.

Районы 
О населённых пунктах Башкортостана в составе районов см.:
 Населённые пункты Башкортостана в районах (от А до И);
 Населённые пункты Башкортостана в районах (от К до Я).

См. также 
 Городские населённые пункты Башкортостана
 Административно-территориальное деление Башкортостана
 Сельсоветы и поссоветы Башкортостана
 Исчезнувшие населённые пункты Башкортостана

Литература 
 Асфандияров А. З. История сёл и деревень Башкортостана: Справочник. В 10 томах. Уфа: Китап/Башк. кн. изд-во:  
Книга 1: Учалинский, Абзелиловский, Бурзянский, Аургазинский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Куюргазинский районы. 1997. 222 с. ил. ISBN 5-295-02027-4 
Книги 2 и 3: Баймакский, Белорецкий, Архангельский, Ишимбайский, Стерлибишевский, Федоровский, Кугарчинский, Гафурийский, Кармаскалинский, Уфимский, Балтачевский, Краснокамский, Ермекеевский районы. 1991. 191 с. ил. ISBN 5-295-00573-9. 1993, 208 с. ил. ISBN 5-295-01143-7.
Книга 4: Шаранский, Туймазинский, Илишевский, Аскинский районы. 1993. 205,[2] с. ил. ISBN 5-295-01345-6. 
Книга 5: Татышлинский, Янсульский, Бураевский районы. 1994. 173 с. ISBN 5-295-01457-6. 
Книга 6: Кушнаренковский, Чекмагушевский, Дюртюлинский районы. 1995. 47, [2] с. карта. ISBN 5-295-01673-0. 
Книга 7: Альшеевский, Миякинский, Нуримановский, Иглинский, Бижбулякский, Давлекановский районы. 1997. 189,[2] с. ISBN 5-295-01916-0. 
Книга 8: Башкирские деревни Пермской и Свердловской областей. 1999. 
Книга 9: Караидельский, Дуванский, Салаватский, Кигинский, Мечетлинский, Белокатайский районы. 2001. 
Книга 10: История башкирских деревень Саратовской и Самарской областей. 2002.
 Населённые пункты Башкортостана. В 4 т. Т. I—IV/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. — Уфа : Китап, 2018.

Примечания